

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
Gózdek est un village dans la powiat de Garwolin 
Gózdek est un village dans la powiat de Radom